Крыштоповка либо Криштоповка — сёла на Украине:
 Крыштоповка — село, Ильинецкий район, Винницкая область
 Криштоповка — село, Близнюковский район, Харьковская область
 Крыштоповка — село, Волочисский район, Хмельницкая область
 Криштоповка — село, Драбовский район, Черкасская область

См. также 
 Криштоп
 Криштопа
 Криштопавечене
 Криштопанс
 Криштопенко
 Криштопов Ручей
 Крыштопенко
 Крыштоповское